Oscar Castellanos o Óscar Castellanos puede hacer referencia a:

 Oscar Arturo Castellanos García (n. 1968), baloncestista mexicano.
 Óscar Antonio Castellanos Santos (n. 2000), futbolista guatemalteco.

Otros 
 Oscar Roberto Castellano (n. 1948), piloto argentino.
 Óscar Castellano Zamora (n. 1997), apodado Chiqui, futbolista español.